Bianca Andreescu – tennista canadese
 Ion Andreescu – pittore rumeno
 Maria Andreescu – ex cestista rumena